Adolf von Westarp ist der Name folgender Personen:

* Adolf von Westarp (Landrat) (1822–1861), deutscher Landrat
 Adolf von Westarp (Schriftsteller) (1851–1915), deutscher Kammerjunker, deutschnationaler Dichter und Schriftsteller
 Adolf von Westarp (Generalleutnant) (1854–1925), preußischer Generalleutnant